Константи́н Васи́льевич Воронко́в:
 Воронков, Константин Васильевич (1911—1984) — писатель и сценарист, драматург.
 Воронков, Константин Васильевич (род. 1974) — российский писатель и общественный деятель.